Мирза Хасан-хан Мустовфи аль-Мемалик(; род. 5 октября, 1874 — 28 августа 1932) — премьер-министр (визирь) Персии при Ахмад-шахе.

Ранние годы 
Родился в аристократической иранской семье. Из рода Аштиани. Его предки с XIX века служили на различных постах династии Каджаров. Его отец, Мирза Юсиф-хан Аштиани был премьер-министром при Насреддин-шахе. В 1887 г. умер его отец, и Мирза Хасан-хан унаследовал титул Мустовфи аль-Мемалик.

Политическая деятельность 
Мирза Хасан-хан — премьер-министр Ирана в 1910-1911,  1914—1915, 1917, 1923 и 1926-1927 годах.

В мае 1909 одновременно из Тебриза и Исфахана на столицу двинулись вооруженные отряды — федаев с одной стороны и бахтиарских племен с другой. Несмотря на крайне малую численность — в каждом «войске» было около тысячи человек — они уверенно продвигались к Тегерану и захватывали стоящие на пути города. В ночь на 30 июня объединенный отряд вошел в столицу и занял здание меджлиса. Недееспособные шахские войска не смогли оказать сопротивления, и 3 июля по решению чрезвычайного верховного совета шах Мухаммед-Али был низложен, а новым монархом объявлялся его четырнадцатилетний сын Султан Ахмад-шах. К власти пришло либерально настроенное правительство

Правительство Мухаммедвали-хана Сепахдара не могло вывести Иран из тяжелого экономического и политического кризиса. В июле 1910 г. его заменило правительство Мостоуфи-аль-Мемалика, которого поддерживали «демократы». Новое правительство, как и прежнее, продолжало курс на свертывание революции, на сговор с империалистическими державами. С помощью отрядов бахтиаров и полиции правительство разоружило федайские отряды в Тегеране.

Кабинет Сепахдара ушел в отставку и был заменен более радикальным, более антирусским кабинетом под началом Мостоуфи ол-Мамалека, где Хосейн Коли-хан Навваб был министром иностранных дел, а Ахмад-хан Кавам ос-Салтане – военным министром. Чтобы уравновесить «радикалов» и сохранить поддержку консерваторов, министром внутренних дел был назначен Абдул-Хоссейн Мирза Фарманфарма. Ч. Марлинг в депеше Грею заметил по этому поводу, что «приглашение на службу сторонника управления страной методами тирании и вымогательства было явной неудачей». Марлинг отметил, что Мирза Хосейн Кули-хан Навваб настроен «яростно антирусски». Поклевский отметил, что члены нового кабинета «всегда поддерживали антирусскую агитацию в стране и всегда вставали на пути предыдущего кабинета министров в его попытках установить с нами нормальные отношения».

В отличие от Сепахдара, ориентировавшегося на Англию и царскую Россию Мостоуфи аль-Мемалик проводил политику сближения с Германией и Соединенными Штатами. В частности, он пригласил американских финансовых советников во главе с Морганом Шустером.

Сам Шустер своими действиями стремился создать условия для более широкой экономической экспансии США в стране. Поэтому он продолжил практику иностранных займов и введения новых налогов и даже пытался создать собственную армию — хорошо оснащенную финансовую жандармерию численностью 12 — 15 тысяч человек. Постепенно Шустер приобретал все большую власть и все меньше считался с правительством. Это вызывало стихийные акции протеста и недовольство правительства.

В начале 1911 г. премьером снова стал Мухаммедвали-хан Сепахдар, вскоре получивший от Англии крупный заем. Но Сепахдар не отменил решения о приглашении американских советников, и в мае 1911 г. они прибыли в Иран. Иранское правительство и меджлис предоставили Шустеру весьма широкие полномочия: контроль над всеми финансовыми операциями, концессиями, займами, налогами и другими доходами, государственным бюджетом и т. д. Шустер навязывал Ирану иностранные займы, готовил почву для предоставления американцам нефтяных и железнодорожных концессий; он даже организовал свою полицию и пытался подчинить себе вооруженные силы Ирана.

В октябре 1914 г. в Стамбуле велись переговоры между Талаатом, Энвером и великим визиром Саидом Халим-пашой, с одной стороны, и персидским послом — с другой. Турки предложили такой проект соглашения: персы с помощью Германии и Турции формируют армию в 100 тысяч человек. За это Персия уступает Турции спорную часть Урмийского округа. Турция и Персия принимают совместные меры по умиротворению и «приведению к порядку» курдских племен и образованию из них кавалерийских полков, а Германия снабдит их оружием и инструментами. Шахское правительство, конечно, не решилось принять этот проект, но его участие в этих переговорах показывает колебания тегеранских властей.

После этого турки попыталась вынудить Персию пойти на важные политические уступки. 30 сентября 1914 г., в ответ на представление персидского министра иностранных дел Ала ос-Салтане по поводу нарушения турками границы, турецкий посол в Тегеране Асим-бей от имени своего правительства обещал, что Турция будет уважать нейтралитет Персии лишь при условии вывода русских войск из Азербайджана (персидского). Еще более определенно высказался по этому вопросу Асим-бей в беседе с премьер-министром Персии Мостоуфи аль-Мемалеком, состоявшейся 3 октября. Турецкий посол заявил, что в случае дальнейшего присутствия русских войск в Персии «будет невозможным для его правительства уважать персидский нейтралитет».

Он занялся политикой в качестве члена Меджлиса от Тегерана. Впоследствии он стал трижды премьер-министром.

Мирза Хасан-хан умер в 1932 году в Тегеране.

Литература 
Кесреви Ахмед. Тарих-е машруте-йе Иран. (История иранской конституции.) Изд. 3. Тегеран 1951. (На перс, яз.)
Кермани Назем-олъ-Эслам. Тарих-е бидарин-йе иранийан. (История пробуждения иранцев.) Изд. 2. Т. 1-3. Тегеран 1904. (На перс. яз.)
Муарри, Достали. Риджал-е аср-е Насири. Тегеран 1942. (На перс. яз.)
Тахер-заде Бехзад Карим. Гийам-е Азербайджан дар энгелаб-е машрутийат-е Иран. (Восстание в Азербайджане во время конституционной борьбы в Иране.) Тегеран 1955. (На перс. яз.)

См. также 
 Каджары (династия)

Председатели Национального консультативного совета Ирана
Премьер-министры Ирана
Министры внутренних дел Ирана
Родившиеся в Тегеране